Холодная Гора:

 Холодная Гора — историческая часть Харькова.
 Холодная Гора — нацистский концентрационный лагерь, существовавший в Харькове в 1941—1943 годах.
 Холодная Гора — станция Харьковского метрополитена (до 1995 —  «Улица Свердлова»).
 Холодная гора — американский фильм 2003 года.

См. также 
 Тёплая Гора